Андреас фон Баумгартнер (Andreas Freiherr von Baumgartner) — барон, австрийский государственный деятель и учёный.

Биография 

Баумгартнер родился 1793 года во Фридберге, в Богемии, изучал математические науки в Венском университете, где в 1823 году получил кафедру физики. Он занимал её более десяти лет. За этот период своей учебной деятельности Баумгартнер напечатал ряд ценных работ по физике и другим отраслям естествознания:
 «Die Aräometrie» (Вена, 1820);
 «Die Mechanik in ihrer Anwendung auf Künste und Gewerbe» (2 изд., Вена, 1820);
 «Naturlehre» (Вена, 1823; 8-е изд., 1844—45);
 «Anfangsgründe der Naturlehre» (Вена, 1837; 2-е изд., 1850);
 «Anleitung zur Heitzung der Dampfkessel» (Вена, 1841);
 «Unterricht in Tabakbau» (Вена, 1845).
Кроме того, он редактировал вместе с Эттингаузеном журнал «Zeitschrift für Physik und Mathematik» (10 т., Вена, 1826—31), который издавал потом один под заглавием «Zeitschrift für Physik und verwandte Wissenschaften» (4 т., Вена, 1832—37), а впоследствии — вместе с Гольгером.

С 1833 года, когда болезнь горла заставила его отказаться от академической деятельности, Баумгартнер занимал важные посты на государственной службе, а в 1848 году взял в кабинете Пиллерсдорфа портфель министра горного дела и общественных работ, но вышел в отставку, когда у кормила правления стал Добльгоф. В 1851 году он снова занял пост министра торговли, промышленности и общественных работ и в том же году стал министром финансов. В 1855 году он подал в отставку, сохранив лишь звание президента академии наук. Пожалованный ещё в 1854 году в бароны, он в 1861 занял место в палате господ, председателем финансовой комиссии которой оставался до самой смерти, последовавшей в 1865 году в Пенцинге, близ Вены. В своем завещании Баумгартнер оставил академии наук капитал в 10 т. гульденов на учреждение премии его имени (Baumgartner-Preisstiftung) за лучшие сочинения по математике и естественным наукам.

Литература 
 
 

Физики по алфавиту
Физики Австрии
Выпускники Венского университета
Преподаватели Венского университета
Ректоры Венского университета
Члены Баварской академии наук
Члены Австрийской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Президенты Австрийской академии наук